Kurista kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kurista, Tartumaa, Võnnu kommun, 
 Kurista, Jõgevamaa, Jõgeva kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar